Magnetic resonance angiography
 Mail Retrieval Agent
 Mandibulair repositieapparaat
 Marketing Research Association
 Metropoolregio Amsterdam
 Microcredit regulatory Authority
 Minimum reception altitude
 Multiresolutie analyse
 Mutual Recognition Arrangement
 Milieurisicoanalyse